Правители Ладакха — за свою тысячелетнюю историю регион, сегодня именуемый Ладакх сменил множество правителей. Но только о немногих из них сохранились письменные сведения, тем более только малая часть исторических источников переведена на европейские языки.

Ладакхская история становится известной с распада Тибетской Империи, хотя первые государство-подобные образования появились в Ладакхе ещё в глубокой древности, когда Дарды создали многочисленные княжества в горах. Также Ладакх полностью или частично был включён в Кушанскую империю. От многих правителей остались только немногие руины и одна-две надписи, но династия Намгьял (XV—XIX века) прославила себя и своё царство. Они отстояли независимость от тибетцев и индусов и создали большое количество произведений искусства и архитектуры. После XVII века Ладакх ослаб и в XIX веке был с лёгкостью присоединён к Кашмиру. Дальше Ладакх существовал как регион — часть княжества, а потом штата Джамму и Кашмир, в настоящее время является союзной территорией Индии.

Дардские княжества (I тыс. до н. э. — ок. 650)

В составе Тибета (ок. 650—842)

Династия Мау-юл (842—1485) 
 Джидэ Ньима Гон (842 — ?) (skyid lde nyima gon)

Якобы, потомок ярлунгской династии Тибета, внук Лангдарма. С 300 воинов он захватил Ладакх и часть западного Тибета. Шей стал столицей нового царства. Ньима Гон был буддистом и ему приписывают строительство крепостей, городов и создание собственной статуи.

 Депелкхорцен (ок. 870 − 900)

Начал гонения на Бон. Поклялся сделать Ладакх буддийским. Построил несколько монастырей и приказал перевести некоторые буддийские писания. Ладакх ориентируется на Кашмир.
 Балджигон (920—950)
 Дэцугон (950—960)
 Чосгон (960—970)
 Дрогон (970—990)
Соправитель.
 Лхачен Драспалдэ (990—1020)
 Лхачен Джанчуб (1020—1050)
 Лхачен Гьялпо (1050—1080)
Построена Ликир Гомпа. Царь отошёл от мирских занятий и с «великим рвением» придавался затворничеству. Он созерцал и на берегах Манасаровар у Кайлаша.
 Лхачен Утпала (1080—1100)
Индийское имя. Завоевал Кулу, Мустанг, части Балтистана.
 Лхачен Наг-луг (1100—1140)
Дард. Построен дворец у Ванла Гомпа и крепость Кхалаце.
 Лхачен Гэбхум (1140—1160)
 Лхачен Гебхэ (1140—1170)
Вероятно соправитель.
 Лхачен Джолдор (1170—1200)
 Дашигон (1200—1230)
 Лхачен Кунга Намгьяял (Лхагьял) (1230—1260)
Принял верховную власть моголов.
 Лхачен Пал (1260—1290)
Лхачен Нгодуб (1290—1320)
 Лхачен Гьялбу Ринчен (1320—1350)
 Лхачен Цераб (1350—1380)
 Лхачен Трицугдэ (1380—1410)
 Лхачен Драгпа Бумдэ (1410—1440)
 Лхачен Чогдан (1440—1460)
 Драгпа Бум (1440—1465)
Соправитель.
 Лхачен Бара (1465—1470)

Династия Намгьял (1470—1842) 
 Лхачен Бхаган (1470—1485)
Правитель Басго. В Ладакхе началась война и Бхаган из Басго разгромил правителя Леха. Принял фамилию rnam rgyal (Намгьял или Намгьел) — Победитель. Он начал строительство крепостей в стране.
 Лхаван Намгьял (1485—1510)
 Лата Джухдан (1510—1535)
 Кундгэ Намгьяла (1535—1550)
 Таши Намгьял (1550—1575)
Отразил вторжение монгольских ханов. Построил в Лехе храм божеств-защитников.
 Цэванг Намгьял I (1575—1595)
Совершил несколько завоевательных походов в Непал. Но после его смерти все завоевания были потеряны.
 Намгьял Мгонпо (1595—1600)
Соправитель.
 Джамьянг Намгьял (1595—1616)
Испугавшись войны с Империей великих Моголов, принял ислам и начал гонения на буддизм.
 Сэнге Намгьял (1616—1642)

Величайший правитель Ладакха. Сын Джамьянга Намгьяла, родился около 1570 года. В 1610 построил статую Майтреи в Басго Гомпа (В других источниках сказано, что Басго появилась спустя 70 лет). Став царём Ладакха проявил себя ревностным буддистом. Многие монастыри и храмы были отремонтированы и построены при нём. Он завоевал части Западного Тибета и наладил караванную торговлю с Кашмиром, Китаем и Тибетом. Столица была перенесена из Шея в Лех и построен Лехский дворец. Он пригласил знаменитого тибетского учителя Такцангрепа и построил Ханле Гомпа для наставника. Сделал Друкпа Кагью наиболее могущественной в Ладакхе, хотя и Гелуг не утратила своё влияние. Отремонтировал и покрыл золотом Монастырь Табо в Спити. В 1642 он отправился в Тибет для войны с монгольскими ханами, которые готовились ударить по Ладакху из провинции Цан. Возвращаясь из похода царь умер в Ханле Гомпа.

 Делдан Намгьял (1642—1694)
Вновь обострились отношения с могольским Аурангзебом и Делдан построил мечеть в Лехе в знак примирения. Позднее он с помощью Фидай Хана, сына могольского вице-короля Кашмира — Ибрагим Хана, разбил войска Далай-ламы V на равнине Чаргьял, между Ниму и Басго.
 Ньима Намгьял (1694—1729)
 Децун Намгьял (1729—1739)
 Пхунцог Намгьял (1739—1753)
 Цэван Намгьял II (1753—1782)
 Цэтан Намгьял (1782—1802)
 Цэпал Намгьял (1802—1837)
В 1834 Зоравар Сингх, генерал Гулаба Сингха, ворвался в Ладакх. Лех был захвачен, но царь избежал пленения. По соглашению, он был низложен и сослан в Стак-Гомпа.
 Джигме Намгьял (1840—1842)
Империя Сикхов стремительно распадалась и на некоторое время Ладакх вернул независимость, но в 1842 правитель Кашмира Гулаб Сингх вернул Ладакх и создал княжество Кашмир и Джамму под Британским протекторатом.

Дальнейшая история Ладакха связана с княжеством, а потом и штатом Джамму и Кашмир.

Литература 
 Chaman Lal Datta. «Ladakh and western Himalayan politics, 1819—1848: the Dogra conquest of Ladakh, Baltistan, and west Tibet, and reactions of the other powers»
 Prem Singh Jina. "Ladakh: past and present "
 «Rulers of Ladakh: Sengge Namgyal, Lhachen Gyalpo, Lhachen Utpala, Lde-Dpal-Hkhor-Btsan, Lhachen Naglug, Lhachen Bhagan»
 H. N. Kaul. «Rediscovery of Ladakh»
 Rann Singh Mann. «Ladakh then and now: cultural, ecological, and political»
 Henry Osmaston, Philip Denwood, Nawang Tsering. "Recent research on Ladakh 4 & 5: proceedings of the fourth and fifth international colloquia on Ladakh
", «Recent research on Ladakh 6: proceedings of the sixth International Colloquium on Ladakh»

История Ладакха